Spojení písmen C a B může mít různé významy:

CB 
 CB – Citizen Band, volné kmitočtové pásmo (kolem 27 MHz).
 bývalá SPZ okresu České Budějovice.
 CB – Cell Broadcast – tzv. buňkové vysílání u GSM stanic.
 CB či Cb – církev bratrská, evangelikální církev působící v ČR a na Slovensku.
 ČB – České Budějovice

Cb 
 Cb – cumulonimbus, typ mraku
 Cb – zkratka (značka) zavrženého názvu kolumbium (columbium) chemického prvku niob (Nb)

Externí odkazy 
 

Zkratky